Иней:

 Иней — вид атмосферных осадков, представляющих собой тонкий слой ледяных кристаллов, образующихся из водяного пара  атмосферы. 
 Иней (приток Уленя) — река южных отрогов Кузнецкого Алатау и Батенёвского кряжа, левый приток реки Улень (бассейн реки Белый Июс).
 Иней (приток Соги) — река в Пошехонском Районе Ярославской области России, левый приток реки Сога.
 Иней (независимый артист) — хип-хоп исполнитель из города Санкт-Петербург.